Karczowice steht für:

 Karczowice (Ciepłowody), Dorf in der Gmina Ciepłowody, Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Karczowice (Kozłów), Dorf in der Gmina Kozłów, Powiat Miechowski, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen